Выборы в Верховное народное собрание КНДР второго созыва были проведены 27 августа 1957 года. На выборах в каждом избирательном округе выдвигался только один кандидат, подавляющее большинство из которых представляло Трудовую партию Кореи, было также несколько кандидатов от других партий и организаций, входящих в Единый демократический отечественный фронт. Явка избирателей, по официальным сообщениям северокорейских властей, составила 99,99 %, 99,92 % голосов было подано за предложенных кандидатов.

Первая сессия Верховного Народного Собрания КНДР второго созыва состоялась 18-20 сентября 1957 года, главным вопросом повестки дня было «О первоочередных задачах народной власти в социалистическом строительстве». 20 сентября Ким Ду Бон был освобождён от должности председателя Президиума Верховного Народного Собрания, на эту должность был избран Чхве Ён Гон.

Результаты выборов

Примечания 

Верховное народное собрание КНДР
КНДР
Выборы в КНДР
Август 1957 года
События 27 августа